La nuit est la période qui s'écoule entre le coucher et le lever du Soleil.

Art et culture

Arts plastiques 
 La Nuit, statue de Michel-Ange (1526-1531) ;
 La Nuit, peinture de William Bouguereau (1883) ;
 La Nuit, statue d'Aristide Maillol (1909) ;
 La Nuit, peinture d'Arkhip Kouïndji (1905-1908).

Bande dessinée 
 La Nuit (1976), album de bande dessinée de Philippe Druillet.

Cinéma 
La Nuit ou La nuit est à nous, film français de Roger Lion, Carl Froelich et Henry Roussel (1930) ;
Nuit (), court-métrage d'animation américain de la série des Silly Symphonies réalisé par les studios Disney (1930) ;
La Nuit (), film de Michelangelo Antonioni (1961) ;
Ma nuit, film d'Antoinette Boulat (2022).

Littérature 
 La Nuit, nouvelle de Guy de Maupassant (1887) ;
 La Nuit, récit autobiographique d'Elie Wiesel (1955) ;
 La Nuit, pièce de théâtre lyrique de Léo Ferré (1956) ;
 La Nuit, roman d'Edgar Hilsenrath (1964) ;
 Nuit, pièce courte d'Harold Pinter (1969) ;
 Nuit, roman policier français de Bernard Minier (2017).

Musique 
 Nuits, une œuvre du compositeur Iannis Xenakis pour 12 voix mixées et chœur (1967) ;
 Nuit, une chanson du trio  Fredericks, Goldman et Jones, présente sur l'album homonyme, sorti en 1990 ;
 La Nuit, chanson par Salvatore Adamo (1964) ;
 La Nuit, chanson de Léo Ferré (1969) ;
 L'Opéra du pauvre, album-concept de Léo Ferré sur le procès de la Nuit (1983).

Géographie 
 Nuits, commune de l'Yonne (France), couramment appelée Nuits-sur-Armançon ;
 Nuits-Saint-Georges, commune de la Côte-d'Or (France).

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Nyx est la divinité incarnant la Nuit ;
 Dans la mythologie nordique, Nótt est la divinité incarnant la Nuit.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre